

Personnalités 
 Antoine Chao : musicien et homme de radio français (frère de Manu Chao)
 Elaine Chao : femme politique américaine
 Ma Chao : héros des trois Royaumes de Chine
 Manu Chao : chanteur et musicien français
 Dami Chao : champion du monde de snowkite
 Ramón Chao : journaliste et écrivain galicien (père de Manu et Antoine Chao)
 Rosalind Chao : actrice américaine
 Wang Chao : réalisateur chinois
 Winston Chao : acteur de Taïwan
 Yang Chao (-), réalisateur chinois ;
 Chao Zhai : joueuse chinoise de handball
 Liang Chao Qun : maître des arts martiaux
 Serge Huo-Chao-Si : dessinateur de bande dessinée
 Zoë Chao : actrice et scénariste américaine
Wen-Li Chao Général de Tchang Kaï-check

Géographie 

 îlot Chão : une des îles de l'îles Desertas au large de l'île de Madère
 Alter-do-Chão : ville de l'Amazonie brésilienne
 Chao Phraya : fleuve de Thaïlande
 État de Chao, ancienne division de la Chine
 Xian de Chao'an  : dans la province du Guangdong en Chine

Divers 

 Manu Chao : chanson du groupe Les Wampas
 Barnett-Chao : systèmes de romanisation du cantonais
 Wu Chao : Dépôt de nourriture
 Chǎo, technique de cuisine stir-fry chinoise
 Cháo, bouillie vietnamienne riz et d'eau (Voir cuisine vietnamienne).
 Les Chao sont des créatures dans les jeux vidéo Sonic.
 En Chine, Zhao est parfois retranscrit par Chao.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme